

História 
 Sofia Doroteia de Anhalt-Zerbst — duquesa de Brunsvique-Volfembutel
 Sofia Doroteia de Brunsvique-Luneburgo — princesa-eleitora de Hanôver
 Sofia Doroteia de Hanôver — rainha consorte da Prússia
 Sofia Doroteia da Prússia — marquesa de Brandemburgo-Schwedt
 Sofia Doroteia de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg — eleitora de Brandemburgo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história